Tomas Andersson er en techno-producer fra Sverige.

Dj's fra Sverige
Musikproducere fra Sverige